Матс Левен (швед. Mats Levén; родился 11 сентября 1964 года в Мёльндале, Швеция) — шведский вокалист, наиболее известен по работе со шведской симфоник-метал-группой Therion и классиками дум-метала Candlemass. Левен по-прежнему официально числится вокалистом шведской дум-метал-группы Krux.

Биография 
Левен начал карьеру в 1986 с небольшой группы друзей, названной Capricorn. Три года спустя он присоединился к шведской рок-группе Swedish Erotica и выпустил с ними альбом и несколько синглов.

В 1992 году он начал сотрудничать с другой шведской группой Treat, с которой он записал альбом и сингл в качестве ведущего вокалиста. В середине 1990-х он работал с Abstrakt Algebra (группа басиста и композитора Candlemass Лейфа Эдлинга) и сделал бэк-вокал для шведской хэви-метал-группы Lion’s Share. Он также начал сотрудничать с кавер-группой AC/DC, названной AB/CD, с которым он продолжает выступать до настоящего времени. В 1997 он объединился со шведско-американским гитаристом Ингви Мальмстином. Вместе они записали альбом Facing the Animal, в котором принял участие знаменитый ударник Кози Пауэлл, для которого он оказался последней работой. В 1998 году они отправились в турне по Японии, Южной Америке, Европе и Великобритании. Во время аншлагового концерта в Бразилии был записан концертник и видеофильм с простым названием «Yngwie Malmsteen LIVE!!». В 1998 Левен так же сотрудничал с группой Southpaw.

В 1999 году Матс сотрудничал с Понтус Норгрен. Через год последовал проект Dogface, в рамках которого было выпущено два альбома. В 2002 году он снова объединился с Эдлингом и была создана дум-метал-группа Krux. Следующее успешное для Левена сотрудничество началось через год, когда немецкий гитарист Олаф Ленк предложил принять участие в его группе At Vance в качестве ведущего вокалиста. Совместно они выпустили два успешных альбома The Evil in You (2003) и Chained (2005). В это же время он записал альбом с группой Sabbtail.

Примерно в конце 2003 года Левен был приглашен шведской симфоник-метал-группой Therion для записи двух выпущенных одновременно альбомов: Sirius B и Lemuria. Вместе с группой Матс отправился в полуторагодичный тур в поддержку альбомов. Видеозапись концерта в Мексике вышла на DVD Celebrators of Becoming. Благодаря успешному сотрудничеству Матс был приглашен для записи следующего альбома.

Первые месяцы 2006 года принесли новое удачное сотрудничество для Левена. Он записал 5 песен для альбома Reflections of the Obscure группы Essence of Sorrow (проект гитариста группы Divinefire Джани Стефановича). В этом же году была записана вокальная партия для другого нового проекта Fatal Force (с участием датских гитариста Torben Enevoldsen и барабанщика Daniel Flores) и в апреле 2006 года был выпущен одноименный альбом. Для шведской группы The Poodles Левен записал бэк-вокал песни Night of Passion с которой они заняли 4-е место в шведском отборочном туре на конкурсе Евровидение. Была закончена запись нового альбома Krux, выпущенного 18 октября 2006 года. 12 января 2007 года вышел тринадцатый студийный альбом шведов Therion Gothic Kabbalah. В отличие от предыдущих альбомов, на которых музыка полностью писалась основателем и гитаристом группы Кристофером Йонсоном, на Gothic Kabbalah к написанию песен приложили руку все участники группы, в том числе и Матс Левен. В поддержку альбома был проведён тур, по итогам которого был выпущен концертный альбом Live Gothic. На песню Son of the Staves of Time был снят видеоклип. 9 декабря 2006 года, Матс выступил вместе с Therion на концерте в сопровождении оркестра и хора в Бухаресте, Румыния. В сет лист были включены, как песни Therion, так и известные классические произведения, исполненные в особой манере Therion. В Therion Матс делил вокальные партии с ещё одним вокалистом Сноуи Шоу и двумя вокалистками: Лори Льюис и Катариной Лильей. В июне 2007 года Матс был уволен из группы. Причиной, по словам Кристофера, стали амбиции: «Матс — прирождённый фронтмен. Когда ему приходилось ограничиваться ролью одного из четырёх вокалистов… мы на сцене чувствовали его дискомфорт». Его место занял Томас Викстрём.

После ухода из Therion, Матс записал бэк-вокал для альбома Worlds Collide группы Apocalyptica. Песня Death is alive вышла на юбилейном сборнике Into the Light в честь 20-летия немецкого звукозаписывающего лейбла Nuclear Blast. В дальнейшем, Левен записал вокал для альбома-трилогии израильской метал-группы Amaseffer, гастролировал с французской прогрессив-метал-группой Adagio.

В 2011 Левен был приглашен греческой хэви-метал-группой Firewind для замены вокалиста Аполло Папафанасио во время их европейского турне.

В апреле 2012 года он принимает участие в туре с программой Queen symphonic rhapsody вместе с участниками Therion — вокалистом Томасом Викстрёмом и гитаристом Кристианом Видалем.

С июня 2012 года Матс принимает участие во всех живых выступлениях Candlemass в качестве основного вокалиста, вместо покинувшего группу Роберта Лоу, но официально в состав Candlemass не включен.

Дискография

Группы/Проекты 
 Swedish Erotica — Swedish Erotica (1989)
 Treat — Treat (1992)
 Abstrakt Algebra — Abstrakt Algebra (1995)
 AB/CD — Cut The Crap (1995)
 Yngwie Malmsteen — Facing the Animal (1997)
 Southpaw — Southpaw (1998)
 Yngwie Malmsteen — Double Live! (1998)
 Treat — Muscle In Motion (1999 — bootleg)
 Pontus Norgren — Damage Done (1999)
 Dogface — Unleashed (2000)
 Dogface — In Control (2002)
 Krux — Krux (2002)
 At Vance — The Evil In You (2003)
 Sabbtail — Nightchurch (2004)
 Therion — Lemuria / Sirius B (2004)
 At Vance — Chained (2005)
 Swedish Erotica — Too Daze Gone (2005)
 Fatal Force — Fatal Force (2006)
 Krux — II (2006)
 Abstrakt Algebra — II (recorded 1997 — released 2006 as Bonus CD with the re-release of Candlemass album Dactylis Glomerata)
 Therion — Gothic Kabbalah (2007)
 Amaseffer — Slaves for Life (2008)
 Radiance — The Burning Sun.
 Krux — He Who Sleeps Amongst The Stars (2012)
 Opera Diabolicus — 1614 (2012)
 Amaseffer — When Lions Leave their Den (2013?)
 Revertigo — Revertigo (2018)

Приглашенный вокалист 
 Various Artists — A Salute To AC/DC (1999 — vocals on Riff Raff)
 Various Artists — Power From The North (1999 — vocals on Disciples of Hell)
 Various Artists — A Tribute To Grand Funk Railroad (2000 — backing vocals on Upsetter)
 Various Artists — The Spirit Of The Black Rose (2001 — vocals on Suicide)
 Various Artists — Bajen Forever (2001 — vocals on Victory)
 Various Artists — Blackmore’s Castle (2003 — vocals on Space Truckin)
 Svullo — För Fet För Ett Omslag (2003 — vocals on 2 songs)
 Leif Edling — The Black Heart Of Candlemass (2003 — vocals on 6 Abstrakt Algebra demos including White Heat Red Hot)
 Various Artists — The Sweet According To Sweden (2004 — vocals on Sweet Fanny Adams)
 Audiovision — The Calling (2005 — lead and backing vocals)
 The Bear Quartet — Eternity Now (2006 — vocals on 2 songs)
 Essence Of Sorrow — Reflections Of The Obscure (2007 — vocals on 5 songs)
 Nuclear Blast Allstars — Into The Light (2007 — vocals on Death is Alive)
 Jupiter Society — First Contact // Last Warning (2008 — vocals on 3 songs and drums on 2)
 Crucified Barbara — Til Death Do Us Party (2009 — vocals on «Jennyfer»)
 Jupiter Society — Terraform (2010 — vocals on 2 songs and drums on 1)
 Adagio — 2010 European tour
 Wisdom (Hungarian heavy metal band) — Judas (LP 2011) — Vocals in the song «Judas»
 Cem Köksal — Vigilante Episode One (2011 Vocals on Awakened One, Don Quixote, Stalkers In The Night)
 Crownless — Dark Evolution (2011 — vocals on Thorns)
 Nubian Rose — Mountain (2012 — vocals on «Close My Eyes Forever»)

Бэк-вокал 
 Lion’s Share — Lion’s Share (1994)
 Conny Bloom’s Titanic Truth — Titanic Truth (1996)
 Lion’s Share — Two (1996)
 Vildsvin — Iskallt Begär (1997)
 Zifa — The Last Dog (1997)
 John Norum — Slipped Into Tomorrow (1999)
 Jessica Folcker — Dino (2000)
 Alfonzetti — Ready (2000)
 Little Chris — At Last… (2002)
 Adam Thompson — Reconnected (2004)
 Gypsy Rose — Gypsy Rose (2005)
 Narnia — Enter The Gate (2006)
 Shineth — 11 of 10 (2006)
 Lion’s Share — Emotional Coma (2007)
 Apocalyptica — Worlds Collide (2007)
 Nubian Rose — Mountain (2012)

DVD 
 Yngwie Malmsteen — Live!! (1998 — VHS)
 Yngwie Malmsteen — Live!! (2000 — DVD)
 Yngwie Malmsteen — Videoclips (2000 — appears on Alone in Paradise and Like an Angel)
 Krux — Live (2003)
 Monsters Of Metal — Live At Draken (2004)
 Therion — Celebrators Of Becoming (2006)
 Candlemass — 20 Year Anniversary Party (2007 — appears on Black Dwarf)
 Therion — Live Gothic (2008)
 Therion — The Miskolc Experience (2009)

Примечания

Ссылки 
 Mats Levén Official Website
 
 Mats Levén Official Forum
 Krux Official Website
 Amaseffer Official Website

Музыканты Candlemass
Музыканты Therion
Певцы и певицы Швеции